2000/01 е 53-рия сезон на българското футболно първенство от създаването на „А“ група през 1948 г. През лятото на 2000 г. шампионатът е преименуван на Висша футболна лига. Участват 14 отбора, като се играе всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 3 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Отборите заели последните две места отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Черно море (Варна) и Хебър (Пазарджик). Актуален шампион е Левски (София).

Участващи отбори 
Отборите са подредени по азбучен ред.

Треньорски смени

Класиране 

 Преди началото на сезона Олимпик-Берое (Стара Загора) променя името си на Берое (Стара Загора), а Хебър-Искър (Пазарджик) променя името си на Хебър (Пазарджик).

Голмайстори

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

2000/01
2000/01
2000 година в България
2001 година в България